Az Allsvenskan 2006-os szezonja volt a bajnokság nyolcvankettedik szezonja. A szezon 2006. április 1-jén kezdődött és október 5-én ért véget. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes az IF Elfsborg lett. Ez volt a klub ötödik, eddigi utolsó bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Statisztika

Gólok 
 Leggólgazdagabb mérkőzés - Östers IF 3-4 IF Elfsborg, Hammarby IF 5-2 GAIS és Gefle IF 4-3 Malmö FF

Összesített 
 Legtöbb győzelem - IF Elfsborg, AIK, Hammarby IF (13)
 Legkevesebb győzelem - Örgryte IS (3)
 Legtöbb vereség - Östers IF and Örgryte IS (15)
 Legkevesebb vereség - IF Elfsborg (2)
 Legtöbb lőtt gól - AIK (46)
 Legkevesebb lőtt gól - Östers IF (19)
 Legtöbb kapott gól - Örgryte IS (46)
 Legkevesebb kapott gól - IF Elfsborg (19)

Hazai 
 Legtöbb győzelem - AIK (9)
 Legkevesebb győzelem - GAIS, BK Häcken, Östers IF, Örgryte IS (2)
 Legtöbb vereség - BK Häcken (8)
 Legkevesebb vereség - IF Elfsborg, AIK, Helsingborgs IF (1)
 Legtöbb lőtt gól - AIK (30)
 Legkevesebb lőtt gól - BK Häcken and Örgryte IS (12)
 Legtöbb kapott gól - Östers IF (25)
 Legkevesebb kapott gól - IF Elfsborg (7)

Idegenbeli 
 Legtöbb győzelem - Kalmar FF (7)
 Legkevesebb győzelem - Örgryte IS (1)
 Legtöbb vereség - Örgryte IS (9)
 Legkevesebb vereség - IF Elfsborg (1)
 Legtöbb lőtt gól - IF Elfsborg, IFK Göteborg (22)
 Legkevesebb lőtt gól - Östers IF (5)
 Legtöbb kapott gól - Malmö FF (25)
 Legkevesebb kapott gól - IF Elfsborg, AIK, Kalmar FF, Djurgårdens IF (12)

Nézőszámok

Góllövőlista

Források 

Internetes
 
 
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag